Dispositio Achillea (Constitutio Achillea) — династический закон маркграфа Брандербурга Альбрехта Ахиллеса из Гогенцоллернов, регулировавшее распределение владений между его наследниками в 1473 году.

В Dispositio Achillea Альбрехт Ахиллес назначил своего старшего сына Иоганна Цицерона преемником в маркграфстве Бранденбург. Это было продиктовано принципами Золотой булы, которые в 1356 г. сделали обязательной неделимость государств куфюрстов. Два других сына Фридрих и Зигмунд получили франконские маркграфства Бранденбург-Ансбах и Бранденбург-Кульмбах, выбор няжества шёл по жребию. Любые другие потомки мужского пола Альбрехта не должны были больше иметь свою землю, а вместо этого должны заниматься духовной карьерой.

Во время своего создания Dispositio Achillea фактически определял текущий порядок наследования между тремя сыновьями маркграфа, но со временем стал общепризнанным принципом наследования среди Гогенцоллернов, и в 1541 году связанные с ним положения были признаны Регенсбургским договором о разделе в качестве обязательного домашнего закона династии Гогенцоллернов.

Центральным элементом Dispositio Achillea был принцип неделимости маркграфства Бранденбург, который теперь прописывался и в фамильном праве Гогенцоллернов. В то же время был заложен фундамент для развития, которое в конечном итоге привело к постепенному отделению маркграфства от прежней родины Гогенцоллернов во Франконии. На них образовались две независимые территории с двумя княжествами Бранденбург-Ансбах и Бранденбург-Кульмбах, которые воссоединились с маркграфством только в 1792 году.

Литература 
 Gerhard Taddey (Hrsg.): Lexikon der deutschen Geschichte. Ereignisse, Institutionen, Personen. Von den Anfängen bis zur Kapitulation 1945. 3., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 1998, ISBN 3-520-81303-3.
 Max Spindler, Andreas Kraus: Geschichte Frankens bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, München 1997. ISBN 3-406-39451-5
 Wolfgang Neugebauer: Dispositio Achillea in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte(HRG) Spalte: 1087—1088

Ссылки 
 Theilung, Ordnung, Satzung, Vertrag, Einigung d. d. Köln an der Spree am Tage St. Matthiä (24. Februar) 1473. (Constitutio Achillea)
 Kaiserliche Bestätigung der Achillea. Augsburg, Montag vor Himmelfahrt [Mai 24.] 1473. (Aus dem königlichen Hausarchive zu Berlin.)

Гогенцоллерны
Династические законы
Международные договоры XV века
Альбрехт Ахиллес